Molekulska formula -{C27H30O14}- se može odnositi na:

 Kaempferitrin
 Roifolin